El acrónimo PMP hace referencia a varios artículos:

 Protocolo de Mapeo de Puertos, Proyecto de Internet de la Internet Engineering Task Force.
 Point-to-multipoint communication, Comunicación de Red multipunto.
 Perlman Music Program. Escuela de músicos en Estados Unidos.
 Portable Media Player, Reproductor multimedia portátil.
 Polimetilpenteno, un tipo de plástico.
 Pompano Beach Airpark, Florida, Estados Unidos.
 Project Management Plan, componente de Gestión de proyectos.
 Project Management Professional, certificación en Gestión de proyectos.
 Protected Media Path
 Pseudomyxoma peritonei, tipo de cáncer.
 Fosfato de piridoxamina, un derivado de la vitamina B6.
 Precipitación Máxima Probable, concepto hidrológico utilizado para dimensionar obras hidráulicas.